Die europäische Formel-3-Meisterschaft 2014 war die 13. Saison der europäischen Formel-3-Meisterschaft und die dritte seit der Wiederaufnahme der Serie 2012. Esteban Ocon gewann die Meisterschaft.

Teams und Fahrer

Rennkalender 
Die Rennen in Pau und Imola waren eigenständige Veranstaltungen. In Silverstone fuhr man im Rahmenprogramm der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), in Spa-Francorchamps im Rahmen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC). Die anderen sieben Veranstaltungen wurden im Rahmenprogramm der DTM ausgetragen. Es fanden drei Rennen pro Veranstaltung statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2014